Beatitudine – stato di estasi o gioia immensa dovuto alla vicinanza a Dio
Beatitudine – titolo ecclesiastico
Beatitudine – pièce di Michail Afanas'evič Bulgakov
Beatitudini evangeliche – parte del discorso della Montagna